Die Tashkent Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Taschkent. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 9. bis 17. Oktober 2004 statt.

Im Einzel gewann Nicole Vaidišová gegen Virginie Razzano mit 5:7, 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Adriana Serra Zanetti / Antonella Serra Zanetti mit 1:6, 6:3 und 6:4 gegen Marion Bartoli / Mara Santangelo.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tashkent Open 2004 fand vom 9. bis 11. Oktober 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Taschkent